A Diamond in the Rough peut désigner :
 A Diamond in the Rough,  un film muet américain réalisé par Francis Boggs et sorti en 1911 ;
 A Diamond in the Rough, un film muet américain réalisé par John G. Adolfi, sorti en 1914 ;
 A Diamond in the Rough,  un film muet américain réalisé par Guy Coombs et sorti en 1914.